Beavatás — egy szertartás, aminek következtében egy egyén (általában egy vallási) közösség tagjává válik
 Beavatás — William Golding regénye
 Beavatás — Czakó Gábor televíziós esszésorozata
 Beavatás — egy 2003-ban bemutatott amerikai film
 Beavatás — Kovács Ákos énekes hanglemeze

hasonló címen
 A beavatás szertartása (regény) — Szélesi Sándor fantasztikus regénye